Магомед Саварбекович Героев (род. 26 февраля 1994 в Назране, Россия) — российский боец смешанных единоборств ингушского происхождения, двукратный победитель гран-при лиги Fight Club Cherdak.

Титулы и достижения 
Панкратион
 Чемпионат мира по панкратиону (Тбилиси, 2016) — ;
 Чемпионат России по панкратиону 2016 года — ;
 Кубок России по панкратиону 2016 года — ;
 Чемпионат сибири по панкратиону 2016 года — ;
 Кубок города Ангарск по панкратиону 2015 года — .
Каратэ
Чемпионат России по кэмпо-каратэ — ;
Кубок России по кэмпо-каратэ — ;
Чемпионат мира по кэмпо-каратэ — ;
Первенство России по Укадо 2010 года — ;
Первенство России по Укадо (фулл-контакт) 2010 года — .

MMA
Fight Club Cherdak 
 Победитель 3-го сезона Fight Club Cherdak в среднем весе (2016).
 Победитель 2-го сезона Fight Club Cherdak в среднем весе (2015).
Боевое самбо
 Международный турнир по боевому самбо памяти Андрея Елизарова 2015 года — ;
 Международный турнир по боевому самбо памяти Андрея Елизарова 2016 года — .
Универсальный бой
 Чемпионат СФО по универсальному бою 2016 года — .
Грепплинг
 Чемпионат Иркутской области по грепплингу 2015 года — ;
 Турнир по грепплингу "Дружина коловрата" 2017 года — .

Статистика боёв

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств России
Чемпионы мира по панкратиону
Чемпионы России по панкратиону